Ва́льтер Рика́рдо Ви́льчес Со́то (; 20 февраля 1982, Чиклайо, Перу) — перуанский футболист, защитник «Кахамарки» и сборной Перу. Бронзовый призёр Кубка Америки 2011 года и участник трёх Кубков Америки 2001, 2004 и 2007 годов. Пятикратный чемпион Перу.

Карьера

Клубная 
Вальтер Вильчес начал свою профессиональную карьеру в клубе «Депортиво Ванка» в 2000 году. В своём первом и единственном сезоне за клуб Вильчес сыграл 11 матчей. Апертуру чемпионата 2001 года Вильчес провёл в клубе «Унион Минас» за который он сыграл 7 матчей, а Клаусуру провёл в составе клуба «Альянса Лима». Несмотря на то что Вальтер не сыграл за «Альянсу» ни одного матча он стал чемпионом Перу. Следующий год защитник провёл в клубе «Спорт Купсол» за который он сыграл 8 матчей. Следующие два года Вильчес вновь провёл в «Альянсе» сыграв за это время в 68-и матчах и забив 5 голов, он дважды стал чемпионом Перу. В начале 2005 года перуанский защитник перешёл в аргентинский клуб «Олимпо». В составе нового клуба защитник отыграл только 18 матчей в Клаусуре 2005 года, после чего вернулся в Перу в клуб «Спортинг Кристал». За «Спортинг Кристал» Вальтер отыграл ещё два года, сыграв за это время 62 матча и забив 2 гола, став в четвёртый раз чемпионом Перу.

В начале 2007 года перуанец перешёл в мексиканский «Крус Асуль» за 800,000 Евро. Отыграв за «Крус Асуль» Клаусуру 2007 года Вальтер Вильчес был продан в «Пуэблу», за 1,200,000 Евро. В составе «Пуэблы» Вильчес провёл следующие два года. В середине 2009 года Вильчес вернулся в Перу и стал выступать за «Сьенсиано» на правах аренды. Перед началом чемпионата 2010 года защитник перешёл в «Альянсу». С 2011 года он вновь выступает за «Спортинг Кристал».

В сборной 
В 2001 году Вальтер Вильчес, не сыгравший за сборную ни одного матча, попал в заявку на Кубок Америки. На этом турнире и состоялся его дебют за национальную сборную. Это произошло в четвертьфинальном матче со сборной Колумбии, который завершился поражением перуанцев со счётом 0:3. Вильче вышел на поле на 65-й минуте матча.

В следующие два года Вильчес в сборную не вызывался, но в 2004 году он вновь стал попадать на матчи сборной и в итоге был включён в заявку сборной на очередной Кубок Америки, причём на момент начала Кубка у Вильчеса в активе было всего 5 матчей за сборную. На том Кубке Вальтер был уже основным защитником, сыграв во всех четырёх матчах своей команды.

В 2007 году Вильчес принял участие в своём третьем Кубке Америки. Ну турнире он сыграл во всех четырёх матчах без замен, но его сборная остановилась на стадии четвертьфинала.

В 2011 году Вильчес вновь попал в заявку сборной на Кубок Америки, свой четвёртый по счёту. Он поехал на этот турнир в качестве капитана сборной. Вильчес сыграл в пяти матчах своей сборной, пропустив только матч за третье место со сборной Венесуэлы. В матче с венесуэльцами сборная Перу выиграла со счётом 4:1 и стала бронзовым призёром Кубка благодаря хет-трику Паоло Герреро, который заменил Вильчеса в качестве капитана сборной.

Всего за сборную Перу Вальтер Вильчес сыграл 62 матча, в которых забил 1 гол.

Достижения

Командные 
  Сборная Перу
 Бронзовый призёр Кубка Америки: 2011
 Обладатель Кубка Кирин: 2011

  «Альянса Лима»
 Чемпион Перу (3): 2001, 2003, 2004
 Итого: 3 трофея

  «Спортинг Кристал»
 Чемпион Перу (2): 2005, 2012

Клубная статистика

Статистика в сборной 

Итого: 62 матча / 1 гол; 16 побед, 18 ничьих, 28 поражений.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Перу
Игроки сборной Перу по футболу
Игроки ФК «Депортиво Ванка»
Игроки ФК «Унион Минас»
Игроки ФК «Спорт Коопсоль» Трухильо
Игроки ФК «Альянса Лима»
Игроки ФК «Олимпо»
Игроки ФК «Спортинг Кристал»
Игроки ФК «Крус Асуль»
Игроки ФК «Пуэбла»
Игроки ФК «Сьенсиано»
Игроки ФК «Чивас США»
Игроки ФК «Кахамарка»